Ingvar Carlsson har haft tre ministärer:

Regeringen Carlsson I
Regeringen Carlsson II
Regeringen Carlsson III